Мулон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Мулон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре